Рид, Джон:
  (1837—1919) — канадский журналист, литературный редактор газеты Montreal Gazette (с 1870), член Королевского общества Канады (с 1882) и лондонского Королевского литературного общества (с 1896).
 Рид, Джон (1887—1920) — американский журналист, писатель и репортёр, социалист.
 Рид, Джон (род. 1925) — ирландский шахматист.
 Рид, Джон (род. 1947) — британский политик-лейборист.
 Рид, Джон (род. 1969) — английский снукерист.
 Рид, Джон Доусли (1859—1929) — канадский политик.
 Рид, Джон Хэтэуэй (1921—2012) — американский политик, 67-й губернатор штата Мэн.
  (1800—1870) — британский прозаик и поэт.